Arti – attività umane relative alla creazione estetica
Arti – appendici mobili del corpo umano e animale in genere
Arti – insediamento urbano russo dell'oblast' di Sverdlovsk
Arti – variante del nome proprio di persona Aarti
Ārtī – rituale induista

Altri progetti